Чекмарёвы — древний русский дворянский род.

Евдоким Чекмарёв и его род в 1622 году был записан в потомственное дворянство.

Описание герба 
В щите, разделённым перпендикулярно на двое, в правом голубом поле над серебряною луною, рогами обращёнными вниз, изображён длинный патриарший шестиконечный золотой крест с двумя перекладинами, из которых верхняя малая, а нижняя большая. Над крестом расположены две серебряные шестиконечные звезды. В левом верхнем красном поле видна из облаков выходящая в латах согнутая рука со шпагою, а внизу в золотом поле находится дерево дуб.

Щит увенчан рыцарским шлемом и короною со страусовыми перьями. Намёт на щите красный и голубой, подложенный золотом. Щит держат лев и белый конь, с обращёнными в сторону головами. Герб Чекмарёвых внесён в Часть IX Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, страница 45.

Литература 
 

Шляхетские роды герба Малая Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены дубы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены лошади